Вантажність або вантажопідйомність (;  — здатність механізму підняти вантаж максимальної для нього ваги. Найбільше навантаження, на яке розрахований механізм. Для засобів транспорту — максимальна маса вантажу, яку можна розмістити у вантажному елементі машини (кузові).

Вантажність найбільш повно та інтегрально характеризує технічні й експлуатаційні якості автомобілів, вагонів, вагонеток тощо. Для суден повна вантажопідйомність називається дедвейтом (тоннаж).

Примітки

Література

Посилання  
 

Транспортна термінологія
Машини